Гетте (фр. Guettée; нем. Goette, Götte) — фамилия.

 Гетте, Александр Вильгельм (1840—1922) — немецкий зоолог.
 Владимир (Гетте) (в миру Рене-Франсуа Гетте; 1816—1892) — доктор богословия, сначала католический, а потом православный священник.